Attali est un patronyme d'origine arabe, attâl, qui signifie  « portefaix ».  

Attali est un patronyme d'origine Assyrien et  "cananéen " Attalu" qui signifie  « l'éclipse lunaire  »  . 

Il est porté par différentes personnalités : 

 Jacques Attali (né en 1943), un économiste, écrivain et haut fonctionnaire français.
Commission Attali, une commission présidée par ce dernier chargée par le président de la République française Nicolas Sarkozy de rédiger un rapport fournissant des recommandations et des propositions afin de relancer la croissance économique de la France.
 Bernard Attali, frère jumeau du précédent, dirigeant d'entreprises et haut fonctionnaire français.
 Laurence Attali (née en 1954), une cinéaste sénégalaise d'adoption.
 Michaël Attali (né en 1969), universitaire spécialiste en histoire du sport.
 Stephane Attali, Directeur de ESA Business School à Beyrouth.
 Marc Attali, ministre plénipotentiaire à l’ambassade d’Israël en France.

Voir aussi 
 Athalie, personnage biblique

Notes et références 

Patronyme séfarade